Возы

 Возы — посёлок в Поныровском районе Курской области России в составе Возовского сельсовета.
 Возы — станция Московской железной дороги железнодорожной линии Москва — Тула — Орёл — Курск — Белгород.
 Возы — мн.ч. от Воз.